Pekka Laksola (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 2 || 3 || 5 || 47 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 31 || 3 || 4 || 7 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 4 || 8 || 12 || 26 || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 10 || 17 || 27 || 43 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 1986-1987 || Tappara || SM-liiga
|| 43 || 9 || 13 || 22 || 64 || 9 || 0 || 3 || 3 || 8 
|-
| 1987-1988 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 12 || 19 || 31 || 30 || 10 || 3 || 3 || 6 || 10 
|-
| 1988-1989 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 10 || 29 || 39 || 36 || 8 || 1 || 2 || 3 || 8 
|-
| 1989-1990 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 11 || 25 || 36 || 30 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1990-1991 || Tappara || SM-liiga
|| 39 || 5 || 20 || 25 || 48 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1991-1992 || Tappara || SM-liiga
|| 44 || 9 || 23 || 32 || 52 || 4 || 0 || 5 || 5 || 4 
|-
| 1992-1993 || Tappara || SM-liiga
|| 47 || 13 || 24 || 37 || 44 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Tappara || SM-liiga
|| 48 || 9 || 24 || 33 || 32 || 10 || 2 || 5 || 7 || 8 
|-
| 1994-1995 || Tappara || SM-liiga
|| 50 || 10 || 24 || 34 || 42 || || || || ||  
|-
| 1995-1996 || Tappara || SM-liiga 
|| 49 || 6 || 22 || 28 || 76 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1996-1997 || Eisbären Berlin || DEL
|| 47 || 8 || 21 || 29 || 38 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1997-1998 || Eisbären Berlin || DEL
|| 30 || 1 || 10 || 11 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || Tappara || Liiga
|| 31 || 6 || 11 || 17 || 36 || || || || ||  
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 41 || 6 || 24 || 30 || 41 || || || || ||

Références 

Naissance en mai 1964
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Tappara
Joueur des Eisbären Berlin
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Camil-Gélinas